Appelbes (geslacht), een geslacht uit de rozenfamilie
 Aronia (reptiel), een uitgestorven reptiel